Виктор Яковлевич Гюнтер (11 июля 1945 года, п. Кочки, Кочковский район, Новосибирская область, СССР — 28 марта 2012 года, Томск) — российский учёный-радиотехник, предприниматель, основатель, первый генеральный директор и главный конструктор ЗАО НПФ «Микран», научный руководитель НИИ систем электросвязи ТУСУР, член Ученого совета ТУСУР, член Попечительского совета ТУСУР, член Высшего экономического совета при Губернаторе Томской области. Кандидат физико-математических наук. При его активном участии выполнено более 20 научно-исследовательских работ, опубликовано более 50 научных статей и докладов, получено два авторских свидетельства на изобретения.

Биография 
В 1969 году окончил Томский Институт радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ) по специальности радиоинженер. С 1969 по 1991 год заведовал лабораторией кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники в этом институте.

С 1991 года по март 2012 год работал генеральным директором и главным конструктором ЗАО "НПФ «Микран», а с апреля 2000 года — также научным руководителем НИИ систем электросвязи при ТУСУР.

Создание ЗАО «НПФ «Микран» и научная деятельность 
В 1991 году Виктором Гюнтером на базе научно-исследовательской лаборатории ТУСУР была организована научно-производственная фирма ЗАО "НПФ «Микран». В 1991—1995 гг. Виктор Гюнтер в качестве главного конструктора системы СВЧ-оборудования связи руководил комплексом работ в рамках проекта низкоорбитальной спутниковой системы связи «Сигнал». В период 1995—1998 гг. под руководством Виктора Гюнтера были сформированы основные направления деятельности предприятия: исследование, разработка и производство узлов и модулей СВЧ-диапазона для систем телекоммуникаций, радиолокации, приборостроения и техники специального назначения.

С 2000 года по инициативе Виктора Гюнтера на базе ЗАО "НПФ «Микран» совместно с ТУСУР работает НИИ систем электрической связи (НИИ СЭС), в котором осуществляется практическая подготовка инженерных и научных кадров для Томска и Сибирского региона.

В  период 2005—2010 гг. под руководством Виктора Гюнтера были созданы основные блоки АФАР — активной фазированной антенной решетки радара для разрабатываемого истребителя МиГ-35. Были разработаны радары «Река» и «ЗонТ» для применения в судоходстве и охране объектов. В области разработки и производства цифровой радиорелейной аппаратуры был разработан и освоен в производстве модельный ряд систем связи, которые не имеют российских аналогов и составляет примерно . Был разработан подвижный комплекс мобильной связи «МИК-МКС» на базе автомобиля КамАЗ .

С участием В.Я. Гюнтера в 2009 году был разработан способ радиолокационного зондирования с использованием непрерывного излучения. В результате применения данного способа была повышен   энергетический потенциал радиолокационных станций.

 В 2010 году под руководством В.Я. Гюнтера была разработана уникальная радиолокационная станция с широкополосным непрерывным линейно частотно-модулированным излучением, которая стала использоваться при проектировании и создании цифровых широкополосных речных и морских радиолокационных систем.  Изобретение позволило упростить технологическую настройку РЛС и, как следствие, снизить её себестоимость при серийном выпуске, а также расширить динамический диапазон амплитуд отраженных сигналов, в котором сохраняется её работоспособность.  

В 2010 году ученым была изобретена экранированная рамочная антенна, что позволило расширить функциональные возможности уже имеющихся устройств и использовать их в системах радиомониторинга, контроля электромагнитной обстановки.

В 2010 году коллективом ученых под руководством В.Я. Гюнтера был разработан приемопередающий модуль активной фазированной антенной решетки (АФАР). Ученым удалось устранить расфокусирование АФАР при работе модуля в условиях изменения температуры окружающей среды в широких пределах.

В 2010 году ученым была разработана радиолокационная обзорная станция с непрерывным излучением, включающая в себя формирователь  зондирующего сигнала с периодическим изменением фазы, опорный генератор непрерывного колебания, антенну, циркулятор, малошумящий усилитель, квадратурный смеситель, согласованный фильтр.

Всего Гюнтером В.Я.  было получено более 10 патентов на изобретения и полезные модели.

В 2013 году Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника) учредил премию имени Виктора Гюнтера.

25 марта 2015 года компания «Микран» открыла завод радиоэлектронной аппаратуры, названный в честь В. Я. Гюнтера.

Награды 
 Занесение на Доску Почёта ТИАСУР (1983)
 Почётная грамота Минвуза России (1984)
 Почётная грамота обкома профсоюза (1987)
 Медаль имени М. В. Келдыша «За заслуги перед отечественной космонавтикой» Федерации космонавтики России (2002)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени (2004)
 Национальная памятная медаль «За заслуги в укреплении конкурентоспособности России» (2004)
 Медаль Российской общественной комиссии Петра Великого «За трудовую доблесть» в номинации «За самоотверженный труд на благо России» (2004)
 Почётное звание «Человек года» по итогам конкурса Томской области в номинации «Предприниматель года» (2004)
 Орден Почёта (2011)
 Почётный гражданин города Томска (2012)

Примечания 

Почётные граждане Томска